Senatorer fra Massachusetts er de senatorer, som vælges til at repræsentere Massachusetts i USA's senat. De vælges ved almindelige valg for en periode på seks år, som begynder den 3. januar. Valget finder sted den første tirsdag efter 1. november. Før 1914 blev senatorerne valgt af Massachusetts' lovgivende forsamling, og indtil 1935 begyndte deres funktionsperiode den 4. marts. De nuværende senatorer er demokraterne Elizabeth Warren og Ed Markey.

Embedsbesættelse ved frafald før valgperiodens udløb 
I det 20. århundrede blev poster, som var blevet ledige i løbet af en valgperiode, besat med en person, som blev udpeget af statens guvernør. En sådan udpegning var midlertidig og udløb ved næste ordinære valg. I 2004 ændrede det demokratisk kontrollerede styre i Massachusetts denne fremgangsmåde og fjernede guvernørens ret til at udpege en afløser, idet der i stedet skulle afholdes et ekstraordinært valg om posten. Denne regel blev gennemført til trods for et veto fra guvernøren, Mitt Romney. Flertallet i Massachusetts' lovgivende forsamling på dette tidspunkt ønskede ikke, at den republikanske guvernør skulle kunne vælge en republikansk senator til afløsning af demokraten John Kerry, hvis denne blev valgt til USA's præsident ved valget i 2004. Bestemmelsen foreskriver, at suppleringsvalget skal holdes inden for 145 til 160 dage fra modtagelsen af en udfyldt erklæring om, at indehaveren fratræder embedet. Loven tager den mulighed i betragtning, at fratrædelsen først træder i kraft et stykke tid efter indgivelsen af fratrædelsesmeddelelsen, og sikrer, at valget først sker efter fratrædelsesdatoen.

Mens han var uhelbredeligt syg af en hjernesvulst, anmodede Ted Kennedy lovgiverne i Massachusetts om at ændre loven, så der kunne udpeges en midlertidig senator indtil valget kunne finde sted. Kennedy døde kort efter, og lovgiverne vedtog derpå en lov, som gjorde dette muligt. Den 24. september 2009 underskrev guvernør Patrick loven og udpegede Paul G. Kirk, der tidligere havde været en af Kennedys rådgivere og formand for Demokraternes nationalkomite. Kirk udtalte, at han ikke ville stille op ved suppleringsvalget.

Klasse 1 
USA-senatorer i klasse 1 hører til den valgcyklus i senatet, hvor første senator blev valgt til en enkelt periode ved det det første valg til kongressen 1788/1789, og hvor posten var på valg igen ved 2. kongres, 5. kongres og for hver tredje kongres (seks år) derefter. Disse pladser har i de senere år været på valg i 1994, 2000, 2006 og vil komme det i 2012, idet der desuden har været afholdt et suppleringsvalg i 2010.

Senatorerne fra Massachusetts er anført nedenfor i kronologisk rækkefølge, med hver klasse for sig.

Klasse 2 
USA-senatorer i klasse 2 tilhører den valgcyklus, som blev valgt til de første to kongresser ved det første valg i 1788, og hvis pladser i de senere år har været på valg i 1996, 2002, 2008 og bliver det igen i 2014.

Kilder 

USA's kongres